Елшанка — село в Хвалынском районе Саратовской области. Население составляет 926 человек (2011 год).

История 
Село было основано в 1725 году на землях Желтоводского и Макарьевского монастырей.

География 
Елшанка географически расположена в центре Хвалынского района в верхнем течении одноименного ручья. Расстояние до районного центра составляет 17 км.

Экономика 
В селе расположено сельскохозяйственное предприятие СПК «Елшанка».

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 96.
 

Населённые пункты Хвалынского района